Příjmení Jakl (Jaklová), Jákl (Jáklová) nosí více různých osobností:

 Antonín Jakl (1873–1948) – český houslista a hudební skladatel
 Ota Jakl (1908–1981) – český malíř
 Jindřich Jakl – český fotograf
 Hana Jaklová Chvalinová (* 1946) – česká textilní výtvarnice
 Dana Jaklová (* 1956) – česká novinářka a bývalá předsedkyně Rady Českého rozhlasu, bývalá manželka Ladislava Jakla
 Ladislav Jakl (* 1959) – hudebník a bývalý novinář, bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky

 Podobná příjmení
 Jákl
 Petr Jákl (* 1973) – český judista, herec, kaskadér, podnikatel, syn Petra Jákla staršího
 Jäkl
 Antal Jäkl (* 1971) – maďarský fotbalista
 Anton Jäkl (1827–1901) – českoněmecký politik, poslanec Říšské rady, starosta Jablonce n. Nisou
 Jäkle
 Hansjörg Jäkle (* 1971) – bývalý německý skokan na lyžích
 Jokl – více osob, rozcestník

 Ostatní významy
 Jekl (jäkl) – označení pro kovový profil, často ve tvaru písmene L
 JÄKL Karviná, a. s. – dřívější název výrobní firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a. s.
 TJ Jäkl – dřívější název fotbalového klubu MFK Karviná hrající 2. fotbalovou ligu
 Volejbalový oddíl TJ Jäkl Karviná – volejbalový oddíl v Karviné

 Podobné
 Jaekelopterus – rod obřích prvohorních členovců
 Jeckyll & Hyde (hudebníci) – umělecké jméno dvou nizozemských hudebníků
 Jaklovec – jméno vrchu ve Slezské Ostravě
 Jaklovecké doly
 Jaklovecká dědičná štola

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Bavorská příjmení